De Coupe de la Ligue 2000/01 was de zevende editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 1 november 2000 en eindigde op zaterdag 5 mei 2001 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. Olympique Lyonnais versloeg AS Monaco met 2-1 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 2001/02. Olympique Lyonnais won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Frans voetbalkampioenschap 2000/01
Coupe de France 2000/01

2001
Bekervoetbal 2000/01